Miejscowości w Polsce 
 Równe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Strachówka 
 Równe – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Strachówka 
 Równe – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce 
 Równe – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Równe – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo 
 Równe – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Inne:
 Równe – dawna gromada
 Równe – miasto obwodowe na Ukrainie
 Równe – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Równe – stacja kolejowa w miejscowości Równe na Ukrainie